Спи́сок эфи́рных радиоста́нций Калу́ги - в таблице перечислены эфирные радиостанции, уверенный приём которых возможен в городе Калуге на частотах УКВ радиовещания.

См. также
 Радиовещание
 УКВ OIRT
 УКВ CCIR

Примечания

Ссылки
 
 

Средства массовой информации Калужской области
Культура Калуги